Корнелиус Густав Гурлитт (; 1 января 1850, Нишвиц — 25 марта 1938, Дрезден) — немецкий историк искусств и архитектор, тайный советник.

Жизнь и творчество 
Родился в семье художника Луиса Гурлитта и его супруги Елизаветы, урождённой Левальд, сестры известной немецкой феминистки и писательницы Фанни Левальд. Мать Корнелиуса была еврейкой. Мальчик был третьим из семи детей в семье. Крёстным его был родной дядя по отцу, композитор и тёзка Корнелиус Гурлитт. Ещё в юности Корнелиус решает стать архитектором. Профессиональное образование получил в Берлинской строительной академии, в архитектурной мастерской российского зодчего Людвига Бонштедта, работавшего тогда в Готе и — с 1868 года — в Вене, в архитектурном бюро Эмиля фон Фёрстера. Затем учился в политехническом университете Штутгарта, добровольцем участвовал во Франко-прусской войне 1870—1871 годов, работал в архитектурных мастерских в Касселе и Дрездене. В конце 1870-х годов учёный начинает заниматься историей искусства и архитектуры. Он пишет и публикует многочисленные статьи и брошюры, посвящённые архитектуре Дрездена. В 1878—1887 годах он — сотрудник Музея прикладного искусства Дрездена. В последующие три года выходит в свет первая из его наиболее значительных сочинений — «История барокко» в 3-х томах. В 1889 году Корнелиус — приват-доцент Технического университета в Берлине (Шарлоттенбург), затем — профессор истории техники в Техническом университете Дрездена. Как продолжатель дела профессора Рихарда Штехе он, после смерти последнего, продолжил и завершил инвентаризацию саксонских художественных ценностей (тетради 16-41), закончив её в 1923 году. В 1899 году Корнелиус занимает должность действительного профессора, в следующем году был консультантом первого в Дрезденском университете кандидата на докторскую степень Германа Мутезиуса, в дальнейшем основателя функционализма в архитектуре. В 1904—1905 годах он избирается ректором Технического университета, затем — вновь в 1915—1916 годах.

В 1920—1926 годах К.Гурлитт был президентом Союза немецких архитекторов, одним из основателей которого он был в 1903 году. В 1922 он становится президентом-основателем Германской академии градостроительства (Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung). В это же время он продолжает писать труды по истории архитектуры. С приходом нацистов к власти в Германии он — первоначально симпатизировавший А.Гитлеру — стал рассматриваться теперь государством как полуеврей. В связи с этим, с кончиной учёного в 1938 году никакие официальные траурные мероприятия не проводились.

Корнелиус Гурлитт представлен своими работами в Германии как основоположник изучения искусства барокко и является также основателем службы охраны исторических памятников в Саксонии. Входил в состав комиссии, проводившей в 1900 году в Дрездене первый в Германии «День охраны памятников культуры».

Коллекционер произведений искусства, сохранивший многие шедевры живописи XX столетия, Корнелиус Гурлитт (1932—2014), был внуком учёного.

Сочинения (избранное) 
К.Гурлитт — автор более чем 100 томов по истории искусства, являлся одним из крупнейших специалистов в этой области в Саксонии. Публиковал статьи по этой тематике вплоть до глубокой старости.

 Новый королевский придворный театр в Дрездене (Das neue königliche Hoftheater zu Dresden) (1878)
 Архитектура Средневековья (Baukunst des Mittelalters) (1884)
 История барокко, рококо и классицизма в Бельгии, Голландии, Франции и Англии (Geschichte des Barockstiles, des Rococo und des Klassicismus in Belgien, Holland, Frankreich, England) (1887—1889)
 В городском хозяйстве: беседы об искусстве, художественных промыслах и домашних интерьерах (Im Bürgerhause: Plaudereien über Kunst, Kunstgewerbe und Wohnungs-Ausstattung) (1888)
 Немецкие турниры, доспехи и вооружения XVI столетия (Deutsche Turniere, Rüstungen und Plattner des XVI. Jahrhunderts) (1889)
 Искусство и художник накануне Реформации: взгляд из Рудных гор (Kunst und Künstler am Vorabend der Reformation: ein Bild aus dem Erzgebirge) (1890)
 Andreas Schlüter (1891)
 Немецкое искусство XIX века. Его цели и свершения (Die Deutsche Kunst des Neunzehnten Jahrhunderts. Ihre Ziele und Thaten) (1899)
 Dresden (1900)
 Церкви (Kirchen) (1906)
 Konstantinopel (1908)
 Учебник городского строительства (Handbuch des Städtebaus) (1920)
 Описание старинных архитектурных и художественных памятников королевства Саксонии (Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen), тетради 16 (1894) — 41 (1923)
 Август Сильный: княжеская жизнь во времена немецкого барокко (August der Starke: Ein Fürstenleben aus der Zeit des deutschen Barock) (1924)
 Архитектура Константинополя (Die Baukunst Konstantinopels) (1925)

Литература 
 Hans Petzold (изд.). Cornelius Gurlitt. Lehrer und Förderer der städtebaulichen Aus- und Weiterbildung an der Technischen Hochschule Dresden. Institut für Ökologische Raumentwicklung e. V., Dresden 1997.
 Jürgen Paul. Cornelius Gurlitt. Hellerau-Verlag, Dresden 2003, ISBN 3-91018479-0.
 Matthias Lienert (изд.). Cornelius Gurlitt (1850 bis 1938). Sechs Jahrzehnte Zeit- und Familiengeschichte in Briefen (= Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde. Bd. 10). Thelem, Dresden 2008, ISBN 978-3-939888-37-6.
 Чечот И. Д. Барокко как культурологическое понятие. Опыт исследования К. Гурлита// Барокко в славянских культурах. Сб. статей. — М.: Наука, 1982. — С. 326—349.

Weblinks 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 1 января
Родившиеся в 1850 году
Умершие 25 марта
Умершие в 1938 году
Умершие в Дрездене
Историки искусства Германии
Архитекторы Германии
Похороненные в Дрездене